Bludný balvan může být:

 Bludný balvan – eratický balvan či eratikum je balvan transportovaný ze své domoviny na jiné místo ledovcem
 Bludné balvany podle kontinentů – kategorie bludných balvanů podle kontinentů
 Bludné balvany podle zemí – kategorie bludných balvanů podle zemí světa
 Bludné balvany podle měst – kategorie bludných balvanů podle měst světa

 Bludný balvan (cena)  – ocenění pseudovědecké činnosti (anticena) v Česku
 Seznam nositelů Bludného balvanu